Cuvântul Oran se poate referi la:

Algeria
 Oran - oraș în Algeria
 Oran -  un wilaya (provincie) în Algeria
 Oran (golf)  - golf în Algeria